Rivière aux Outardes kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière aux Outardes (biflöde till Rivière Châteauguay), Québec, 
 Rivière aux Outardes (biflöde till Rivière Saguenay), Québec, 
 Rivière aux Outardes (biflöde till Saint Lawrencefloden), Québec,